Вулиця 1905 року — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь революції 1905—1907 років

Вулиця 1905 року — вулиця у Кременчуці.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Лисичанську.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Луганську.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Холодногірському районі міста Харків (історичний район Лиса Гора). До 20.09.1936 носила назву Кузинська.

Колишні назви:
 Вулиця 1905 року — колишня назва вулиці Лівобережна у місті Вінниця.



Вулиці 
 Вулиця 1905 року — вулиця у Барнаулі.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Новосибірську.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Орєхово-Зуєво.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Омську.
 Вулиця 1905 року — вулиця у Москві (колишня Воскресенська)

Інше 
 «Вулиця 1905 року» — одна із станцій московського метро.

Див. також 
 Майдан 1905 року
 Вулиця Революції 1905 року

Вулиці